Rose Murphy (dragqueen), travestie-act van Eric Knijpstra (1967)
 Rose Murphy (zangeres) (1913-1989), Amerikaanse rhythm and blues- en jazzzangeres en pianiste